Bytom Open 2010, właśc.  ZRE Katowice Bytom Open 2010 lub Polska Energia Open - Bytom 2010 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 2010 z cyklu Bytom Open rozgrywany w dniach 14–20 czerwca 2010 roku w Bytomiu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 30 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2010
2010 w tenisie ziemnym
2010 w polskim sporcie